Thurmann ist der Familienname folgender Personen:

 Gisela Thurmann (* 1988), argentinisch-italienische Handballspielerin
 Horst Thurmann (1911–1999), deutscher Theologe, christlicher Hitlergegner
 Jules Thurmann (1804–1855), französischer Geologe und Botaniker
 Karl Thurmann (1909–1943), deutscher U-Boot-Kommandant
 Peder Cappelen Thurmann (1839–1919), norwegischer Maler der Düsseldorfer Schule
 Stefanie Thurmann (* 1982), deutsche Sportschützin
 Theodor Thurmann (1882–1955), deutscher Verwaltungsjurist

Thurmann steht für:
 (42191) Thurmann, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Thurman